«Строение Тайдянь» (; ) — станция Тайбэйского метрополитена линии Синьдянь. Находится на территории районов Чжунчжен и Даань в Тайбэе. Станция была открыта 11 ноября 1999 года. Располагается между станциями «Гутин» и «Гунгуань».

Техническая характеристика 
«Строение Тайдянь» — однопролётная станция. На станции есть пять выходов в город. Из них три выхода оснащены эскалаторами, и один — лифтом для пожилых людей и инвалидов. В сентябре 2018 года на станции были установлены автоматические платформенные ворота.

См. также 
 Тайбэйский метрополитен
 Список станций Тайбэйского метрополитена

Ссылки 
 Информация о станциях на официальном сайте Тайбэйского метрополитена

Станции Тайбэйского метрополитена
Линия метрополитена Синьдянь
Станции метрополитена, построенные в 1999 году